Алы́мова улица  (название утверждено 7 июня 1922 года, ранее — Черки́зовский прое́зд) — улица в Восточном административном округе города Москвы на территории районов «Богородское» и «Преображенское». Расположена между Знаменской улицей и Алымовым переулком.

Происхождение названия 
Улица названа 7 июня 1922 года по находящейся здесь деревне Алымово, известной со второй половины XVI века. Деревня названа по фамилии владельца.
Алымовы неоднократно упоминаются в документах, начиная с XVI века. Более раннее название — Черкизовский проезд — дано по своему направлению к соседнему селу Черкизово.

История 
12 марта 1954 года к улице присоединен Дружининский переулок, названный так в XIX веке по фамилии местного домовладельца. Первоначально улица проходила от Гоголевской (ныне упразднённой) до Краснобогатырской улицы. Нумерация также начиналась от Гоголевской улицы, а впоследствии чётную и нечётную стороны поменяли местами.

Здания и сооружения 

По нечётной стороне:
 Дом 3 - жилой многоквартирный дом (2001).

По чётной стороне:домовладений не числится.

Транспорт 
 Станция метро «Преображенская площадь».

Примечания 

Переименованные улицы Москвы